Влади́мир Ко́сарев:
 Косарев, Владимир Алексеевич (1924—1945) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Косарев, Владимир Владиленович (род. 1959) —  советский и российский футболист.
 Косарев, Владимир Михайлович (1881—1945) — революционер-большевик, один из организаторов Советской власти в Сибири.